Eniwetak Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Eniwetak (ö i Marshallöarna, Rongrik), 
 Eniwetak (ö i Marshallöarna, Kwajalein, lat 9,02, long 167,72), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar